Il Campionato sudamericano di calcio a 5 Under-20 2016 (ufficialmente Sudamericano de Futsal Sub-20 2016) è la 7ª edizione del torneo. La competizione è iniziata l'11 dicembre 2016 per finire il 18 dello stesso mese.

Fase a gironi

Gruppo A

Gruppo B

Fase ad eliminazione diretta

Tabellone

Semifinali

Finale 3º posto

Finale

Campione
Campione del Sud America 2016

ARGENTINA(1º titolo)

Collegamenti esterni

2016